Discozythia är ett släkte av svampar. Discozythia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Discozythia